Монтапа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 220 км на південний схід від Парижа, 115 км на захід від Діжона, 35 км на схід від Невера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 138 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 265,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Монтапа на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Монтапа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ньєвр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ньєвр